Diverses abbayes sont consacrées à l'un des saints nommés  :

 Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre ;
 Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire ;
 Abbaye Saint-Benoît de Quinçay à Saint-Benoît ;
 Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais ;
 Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, au Québec ;
 Abbaye Saint-Benoît d'En-Calcat ;
 Abbaye Saint-Benoît de Fleury ;
 Abbaye Saint-Benoît d'Achel.
 Monastère Saint-Benoît de Brignoles

~
Homonymie d'abbayes